Томми Сен Яго (; род. 3 января 2000 года, Утрехт) — нидерландский футболист, защитник клуба «Утрехт».

Клубная карьера 
Сен Яго — воспитанник клубов ДВСУ, «Аякс» и «Утрехт». В 2019 году в поединке против «Роды» Томми дебютировал за дублирующий состав последних в Эрстедивизи. В начале 2020 года в матче против АДО Ден Хааг он дебютировал в Эредивизи.

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Нидерландов Сен Яго принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Норвегии, Англии и Германии.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Йонг Утрехт»
Игроки ФК «Утрехт»